Флаг сельского поселения Клёновское (Московская область)
 Флаг Кленовского сельского поселения (Свердловская область)